Kannabinol – kannabinoid występujący w konopiach
 Borazon, c-BN – jedna z polimorficznych odmian azotku boru występująca w układzie regularnym